International Lesbian Information Service, een internationaal informatienetwerk van lesbische en biseksuele vrouwenorganisaties
 Internationella Luftfartsutställningen i Stockholm, een internationale luchtvaarttentoonstelling die in 1936 in de Stockholm werd gehouden